55-й выпуск  Классики Примавера — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Бискайя. Гонка прошла 12 апреля 2009 года в рамках Европейского тура UCI 2009. Победу одержал испанский велогонщик Алехандро Вальверде из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 15 команд: 6 команд категории UCI ProTeam, 3 проконтинентальные и 6 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 137 гонщиков. До финиша доехали 92 спортсмена.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Классика Примавера 2009  на FirstCycling
 
 
 
 

2009 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2009 году
Апрель 2009 года